Гамзатова — женская форма фамилии .
 Гамзатова, Айна Заирбековна (род. 1971) — российский мусульманский журналист, член Союза журналистов России, писатель.
 Гамзатова, Патимат Расуловна (род. 1959) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент РАХ (2007), дочь Р. Г. Гамзатова.
 Гамзатова, Хаписат Магомедовна (1941—2017) — советский и российский политический деятель.